Рзазаде () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рзазаде, Алиаббас (род. 1998) — азербайджанский борец.
 Рзазаде, Руслан (род. 1998) — азербайджанский тяжелоатлет.
 Рзазаде, Эльшан Рашад оглы (род. 1993) — азербайджанский футболист, полузащитник.
 Рзазаде, Ялчын Имран оглы (1946—2021) — азербайджанский певец.